Langenstein (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Langenstein (Harzvorland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Langenstein Zwieberge, een Duits concentratiekamp